Ариен — собственное или нарицательное имя; вариант мужского имени . Может обозначать:

 Ариен — последователь арианства.
  — персонаж в творчестве Толкина.
 Ариен (род. 311) — судья в Антиное, Египет; мученик с Филемоном и Аполлоном; отмечается 8 марта.

См. также 
 Арьен-ан-Бетмаль

Примечания